NGC 2734 (другие обозначения — NPM1G +17.0238, PGC 25413) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Рака. Открыта Альбертом Мартом в 1864 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

2734
Рак (созвездие)